Иван Павлович Лисица (, (годы рождения и смерти неизвестны) — государственный, военный и дипломатический деятель Войска Запорожского конца XVII века, брацлавский полковник.

Со временем перешёл из Левобережной на службу гетманам Правобережной Украины.
Выполнял важные дипломатические поручения гетманов Ивана Самойловича и Ивана Мазепы.

Участвовал в двух походах русского войска и запорожских казаков во время русско-турецкой войны 1672—1681 к городу Чигирин.

В ноябре 1685 Иван Лисица вместе с московским послом Никитой Алексеевым ездил к Патриарху Константинопольскому Якову в деле переподчинения Киевской православной митрополии юрисдикции Московской Патриархии. Одновременно Иван Лисица вёл переговоры с султаном относительно возвращения на родину пленных казаков.

В 1687 принимал участие в свержении гетмана Самойловича. Подписал Коломакские статьи, после чего сблизился с Иваном Мазепой, передав ему скрытые сокровища Ивана Самойловича.

20 июля 1689 отправляясь в Москву, гетман отправил в полки с И. Лисицей универсал, в котором призвал казаков и простонародье во время его отсутствия сохранять спокойствие. В феврале 1690 Мазепа отправил Ивана Лисицу в Москву по делу Соломона с письмом от Иосифа Шумлянского. В конце июня 1694 гетман поручал ему возглавить запорожское посольство к Петру I по случаю дня рождения царя. В проездных документах он значился как полковник.

Во время военных походов второй половины 1690-х годов, вероятно, умер или погиб.

Ссылки 
 Історія України. Руїна. Постаті:Іван Лисиця

Брацлавские полковники
Казацкая старшина
Дипломаты Украины
Участники Русско-турецкой войны (1676—1681)
Родившиеся в XVII веке